Герои́ческая у́лица — названия улиц в населённых пунктах различных государств.

Россия 

 Героическая улица — улица в Волгограде
 В Ростове-на-Дону:
 1-я Героическая улица
 2-я Героическая улица
 3-я Героическая улица
 4-я Героическая улица
 Героическая улица — улица в Челябинске
 Героическая улица — улица в Южно-Сахалинске

Украина 

 Героическая улица — улица в Донецке
 Героическая улица — улица в Мариуполе
 Героическая улица — улица в Полтаве
 Героическая улица — улица в Сумах

См. также 

 Геройская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Героев
 Героический переулок — переулок в Сумах